Stellopeltis är ett släkte av svampar. Stellopeltis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Stellopeltis